

Patronyme 

 Pierre Alexis de Ponson du Terrail (1829-1871), écrivain français ;
 Raphaël Ponson (1835-1904) peintre français ;
 Gérard Ponson (1964-), patron de presse français.

Toponyme 

 Ponson, ancienne commune française des Landes ;
 Ponson-Debat, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ponson-Debat-Pouts, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ponson-Dessus, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Carcen-Ponson, commune française des Landes.